Базар:
 Базар ( — бозо́р, ) — общеупотребительное название торгового места, где присутствует множество продавцов и покупателей, чаще всего под открытым небом.

Топоним

Азербайджан 
 Базар — село в Закатальском районе.

Россия 
 Базар — остров архипелага Северная Земля.
 Базар — остров архипелага Чечень.

Украина 
 Базар — село в Народичском районе Житомирской области.
 Базар — село в Чортковском районе Тернопольской области.

Фамилия 
 Базар, Сент-Аман (1791—1832) — французский социалист-утопист.

Другое 
 Базар — на воровском сленге разговор, обсуждение заключёнными какого-либо вопроса.
 Базар — историческое здание в Познани, Польша.
 Базар Гейсарие — большой базарный комплекс, расположенный в историческом районе иранского города Исфахан.
 Следовательно - 1. Пойти на базар. 2. Купить курицу. 3. Крутить ей голову .. ))) ..

См. также 
 Славянский базар (значения)
 Птичий базар
 Собор и Базар
 Bazaar
 Рынок
 Майдан
 Базар-Коргон